Harmothoe alba är en ringmaskart som först beskrevs av Anders Johan Malmgren 1866.  Harmothoe alba ingår i släktet Harmothoe och familjen Polynoidae. Arten har ej påträffats i Sverige. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
alba